Алексей Баранов:
 Баранов, Алексей Алексеевич (1904—1970) — советский политик.
 Баранов, Алексей Васильевич (1895—1956) — советский политработник ВМФ.
 Баранов, Алексей Григорьевич (1844—1911) — русский педагог, тайный советник.
 Баранов, Алексей Михайлович (1865 — после 1926) — офицер Русской императорской армии, полковник, участник Русско-японской войны, исследователь Маньчжурии и Монголии.